Highway steht für:
 Highway, Fernverkehrsstraßen im englischsprachigen Teil Nordamerikas und Australiens
 Highway (2002, James Cox), US-amerikanischer Spielfilm von James Cox
 Highway (2002, Xavier Koller), Eventfilm von Xavier Koller 
 Highway (2014), indisches Filmdrama von Imtiaz Ali
 Highway (australische Band)
 Highway (deutsche Band)
 Highway (montenegrinische Band)
 Highway (niederländische Band)
 Highway (Lied), Lied von Katja Krasavice
 Highway (Zeitschrift)

Sonstiges:
 Highway Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
Siehe auch:
 Highway Lake